

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexander Mathisen, (1986-), footballeur norvégien ;
 Anders Greif Mathisen, (1974-), politicien norvégien ;
 Arild Mathisen, (1942-), ancien footballeur norvégien ;
 Arne Kjelsrud Mathisen, musicien norvégien ;
 Hans Mathisen, (1967-), guitariste norvégien ;
 Håkon Storm-Mathisen, (1967-), musicien norvégien ;
 Ivar Mathisen, (1920-2008), kayakiste norvégien ;
 Jesper Mathisen, (1987-), footballeur norvégien ;
 Jon Storm-Mathisen, (1941-), scientifique norvégien ;
 Jørgen Mathisen, (1984-), musicien norvégien ;
 Leo Mathisen, (1906-1969), musicien et chanteur danois ;
 Mathis Mathisen, (1937-), nouvelliste et dramaturge norvégien ;
 Nils Mathisen, (1959-), musicien norvégien ;
 Ole Mathisen, (1965-), musicien norvégien ;
 Oscar Mathisen, (1888-1954), patineur norvégien ;
 Per Mathisen, (1969-), musicien norvégien ;
 Ralph Mathisen (1947-), historien américain ;
 Sigurd Mathisen, (1884-1919), patineur norvégien ;
 Svein Mathisen, (1952–2011), footballeur norvégien ;
 Sven Gerner-Mathisen, (1947-), navigateur norvégien ;
 Tom Mathisen, (1952-), acteur norvégien.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien